Арушанян () — вірменське прізвище. Відомі носії::

 Арушанян Шмавон Мінасович (1903—1982) — радянський державний діяч, Голова Президії Верховної Ради Вірменської РСР, заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР.
 Артур Арушанян — вірменський каратист.
 Баграт Ісаакович Арушанян (1903—1994) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант (1945).
 Едуард Беніамінович Арушанян (нар. 1944) — доктор медичних наук, фахівець в області психофармакології та нейрофізіології.

Вірменські прізвища